Želeč kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Želeč (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Želeč (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar